«Ульсан (Тхондоса)» () — железнодорожная станция Корейских железных дорог на высокоскоростной железнодорожной линии Кёнбу. Расположена в уезде Ульчу-гун города-метрополии Ульсан, Республика Корея. Станция была открыта 1 ноября 2010 года.

Железнодорожные станции Республики Корея